Wohlwend ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wohlwend (* 1979), liechtensteinischer Fußballspieler
 Christian Wohlwend (* 1977), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler und -trainer
 Christine Wohlwend (* 1978), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Ernst Wohlwend (* 1947), Schweizer Politiker (SP)
 Fabienne Wohlwend (* 1997), liechtensteinische Rennfahrerin
 Fidel Markus Wohlwend (1808–1883), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Johannes Wohlwend (* 1964), liechtensteinischer Judoka
 Konrad Wohlwend (1902–1975), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Lotty Wohlwend (* 1965), Schweizer Journalistin und Filmemacherin
 Mario Wohlwend (* 1973), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Renate Wohlwend (* 1952), liechtensteinische Politikerin (FBP)
 Vinzenz Wohlwend (* 1969), liechtensteinisch-österreichischer Zisterzienserabt
 Walter Bruno Wohlwend (1940–2018), liechtensteinischer Journalist

Siehe auch:
 Wohlwendhaus